-{Boy}- може бити:

 Дечак, енглеско значење речи.
 Boy (албум), музички албум групе -{U2}-.
 -{Boy (I Need You)}-, песма америчке певачице Марије Кери.
 Boy (Erasure), песма британске музичке групе -{Erasure}-.
 -{The Boy}-, књига аустралијске књижевнице Џермејн Грир.
 Boy (књига), аутобиографску књигу писца Роалда Дала.
 Boy (филм), филм јапанског режисера Нагиса Ошима.
 -{BOY}-, канадска музичка група.